The Warning peut désigner :

Musique 
 , groupe de rock mexicain, originaire de Mexico
 , chanson de Nine Inch Nails, figurant sur l'album Year Zero sorti le 
 , chanson du rappeur Eminem sortie le 
 , album de Queensrÿche sorti le 
 , album d'Hot Chip sorti le 
 , album de Daysend sorti le

Cinéma 
 , film muet américain, sorti en 1912 ;
 , film muet américain réalisé par Donald Crisp, sorti en 1914 ;
 , film muet américain réalisé par Frank Cooley, sorti en 1915 ;
 , film muet américain réalisé par Edmund Lawrence, sorti en 1915 ;
 , film muet américain réalisé par George B. Seitz, sorti en 1927 ;

Autres 
 , livre de K. A. Applegate publié en

Voir aussi